Манделли () — итальянское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Манделли, Давиде (род. 1977) — итальянский футболист, защитник. 
 Манделли, Мария (иначе Мариучча Манделли; 1925—2015) — итальянская бизнеследи, дизайнер и модельер, основательница дома моды Krizia.